Kullamäe – wieś w Estonii, w gminie Jõelähtme, w prowincji Harju
 Kullamäe – wieś w Estonii, w gminie Veriora, w prowincji Põlva.